Grafenau peut désigner :
 Grafenau, une ville allemande située en Bavière,
 Grafenau, une commune allemande située dans le Bade-Wurtemberg.